Giulio Cesare in Egitto è un titolo che può essere riferito a:
Giulio Cesare in Egitto, dramma per musica di Antonio Sartorio su libretto di Giacomo Francesco Bussani.
Giulio Cesare in Egitto, opera seria di Georg Friedrich Händel su libretto di Nicola Francesco Haym, basato sull'omonimo libretto di Bussani.